Генрих Луи д’Арре (; 13 августа 1822, Берлин — 13 июня 1875, Копенгаген) — немецкий астроном гугенотского происхождения, один из открывателей планеты Нептун.

Биография 
Будучи ещё студентом, д’Арре помог Иоганну Галле в поиске Нептуна. 23 сентября 1846 года. Он предложил сравнить недавно зарисованную на подробной звёздной карте часть неба в той области, в которой Урбен Леверье предсказал местоположение планеты, с текущим видом неба, чтобы найти сместившийся объект (планету), в отличие от неподвижных звёзд. Нептун был обнаружен той же самой ночью.

С 1857 по 1875 год был директором обсерватории Копенгагенского университета.

Открыл три кометы: две долгопериодические — C/1844 Y2 и C/1857 D1, и одну короткопериодическую — 6P. Последняя открыта в 1851 году в Лейпцигской обсерватории.

Также изучал астероиды (открыл астероид (76) Фрейя) и туманности.

Награждён Золотой медалью Королевского астрономического общества в 1875 году.

Генрих Луи Д’Арре скончался в Копенгагене от разрыва сердца.

В его честь названы кратер Дарре на Луне, кратер на спутнике Марса Фобосе и астероид 9133 д’Арре.

См. также 
 Открытие Нептуна

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Астрономы Германии
Персоналии по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Родившиеся 12 августа
Родившиеся в 1822 году
Умершие 13 июня
Умершие в 1875 году
Астрономы XIX века
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Первооткрыватели галактик
Члены Баварской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Умершие от разрыва сердца